Бердиж — назва окремих об'єктів у Білорусі.

 Бердиж — пам'ятка археології, Гомельська область, Чечерський район.
  — село, Гомельська область, Чичерський район.